Boman est un patronyme porté notamment par :

 Antti Boman (1974-), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 August Boman (1826-1883), architecte finlandais ;
 Patrick Boman (1948-), écrivain suédois de langue française ;
 Tiina Boman (1977-), triathlète finlandaise.